Ламинариевые () — семейство морских водорослей класса бурых водорослей.

Семейство включает 13 родов, объединяющих около 60 видов:

Примечания 

Ламинариевые
Семейства протистов